Saroyan este un nume de familie de origine armeană. El se poate referi la:

 , un personaj din serialul TV Bones
 William Saroyan (1908–1981), scriitor armeano-american câștigător al Premiului Pulitzer
  (1924–2003), actriță americană, soția lui William Saroyan (de două ori) și a lui Walter Matthau
  (n. 1943), poet, romancier, biograf, memorialist și dramaturg american; fiul lui William și Carol; tatăl lui Strawberry
  (n. 1970), jurnalistă și scriitoare americană; fiica lui Aram
  (1945–2003), actriță americană; fiica lui William și Carol

Nume de familie armenești